La Tercera Regional de Mallorca constituye el noveno nivel de competición de la liga española de fútbol en las Islas Baleares. Su organización corre a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares.

Sistema de competición 
Está compuesta por dos grupos para Mallorca con 13 equipos (grupo A) y 14 equipos (grupo B).

Cuando finaliza la liga ascienden los tres primeros clasificados a Segunda Regional de Mallorca grupo de Mallorca.

Equipos 2021/2022 
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Referencias

Enlaces externos 
 Federación de Fútbol de las Islas Baleares

Otras Ligas 

Divisiones regionales de fútbol de las Islas Baleares